Бела́ско () может означать:

Персоны 
 Беласко — вымышленный суперзлодей комиксов «Marvel».
 Беласко — персонаж романа «Адский дом».
 Беласко — фамилия.
 Дэвид Беласко (1853–1931) — американский театральный продюсер, импресарио, драматург

Названия 
 «Belasco» — британская группа, играющая в стиле инди-рок.
 «Беласко» — бродвейский театр.
 «Беласко» — железнодорожная станция в округе Аллегейни, Пенсильвания, США.
 Беласко — вымышленная планета в «Звёздных войнах».